Endicott est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Hannah Endicott-Douglas (née en 1994), actrice canadienne

Josephine Ann Endicott (née en 1951), danseuse australienne
Lori Endicott (né en 1967), joueuse américaine de volley-ball
 (né en 1958), nouvelliste canadienne
 (né en 1974), parolier et acteur américain
Shane Endicott (né en 1981), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1960), philosophe et loi constitutionnelle canadien
William C. Endicott (1826-1900), homme politique américain du Massachusetts

Prénom
Endicott Peabody (1920-1997), homme politique américain, gouverneur du Massachusetts

Toponyme

, village du Nebraska
Endicott, ville de l'État de New York
, communauté de la Virginie
Endicott, ville de l'État de Washington
Rivière Endicott, dans le borough de Haines en Alaska
Île Endicott, île artificielle de la côte arctique, Alaska

Voir aussi
Miss Endicott, série de bande dessinée
, ancien manufacturier américain de soulier

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme